

Geografia 
 Case Torresan – località nel comune di Preganziol, in provincia di Treviso

Persone 
 Ennio Torresan – sceneggiatore brasiliano, scrittore di fumetti, regista e artista di storyboard
 Maurizio Torresan – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Rodolfo Torresan – generale italiano veterano della guerra italo-turca e della prima guerra mondiale